Куло́нс () — название нескольких коммун во Франции:

 Кулонс (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Кулонс (Орн) — в департаменте Орн.